

Architettura 
 Palazzo Cornale – palazzo di Modugno, in provincia di Bari, in Puglia

Geografia 
Italia
 Cornale – frazione di Cornale e Bastida in provincia di Pavia, in Lombardia
 Cornale – frazione di Pradalunga in provincia di Bergamo, in Lombardia
 Cornale – frazione di Magliano Alfieri, in Piemonte
 Cornale – frazione di Bressanone, in provincia di Bolzano, nel Trentino-Alto Adige
 Cornale – frazione di Castel Viscardo, in provincia di Terni in Umbria